Мърсед () може да се отнася до:

 Мърсед, окръг в щата Калифорния, САЩ
 Мърсед, град и окръжен център на едноименния окръг